Tossal de l'Àliga (Canalda), muntanya al municipi d'Odèn (Solsonés), als peus del Puig Sobirà
 Tossal de l'Àliga (Gombrèn), muntanya al municipi de Gombrèn a la comarca del Ripollès 
 Tossal de l'Àliga (Montferrer i Castellbò), muntanya al municipi de Montferrer i Castellbò a la comarca de l'Alt Urgell 
 Tossal de l'Àliga (Peracalç), muntanya al municipi de Baix Pallars a la comarca del Pallars Sobirà 
 Tossal de l'Àliga (Terrassa), muntanya entre els municipis de Terrassa i de Vacarisses a la comarca del Vallès Occidental